Ло́ббские анна́лы () — раннесредневековые анонимные латиноязычные анналы, описывающие историю Франкского государства с 687 по 926 год. Названы по Лоббскому монастырю (в городе Лобб), особое внимание к которому анналы проявляют в своей ранней части.

Описание 
Рукопись «Лоббских анналов» (Cod. F9. 176) была обнаружена в итальянском городе Монца в 1823 году. На основе палеографических исследований было установлено, что она была создана в IX—X веках, а записи, составлявшие анналы, внесены в неё позднее, но, вероятно, также в X веке.

«Лоббские анналы», вместе с «Аналами святого Аманда», «Анналами Петау» и «Тилианскими анналами», входят в группу франкских анналов, связанных своим происхождением с одним из монастырей, находившихся на территории современной Бельгии. Хотя для ранних записей «Лоббских анналов» (687—791 годы) основным источником являлись сведения, содержавшиеся в «Анналах святого Аманда», в них есть несколько оригинальных свидетельств, в том числе, единственные во франкской анналитике данные о Лоббском монастыре как месте захоронения герцога Хильдульфа. Записи в этой части анналов содержат многочисленные пропуски и хронологические ошибки, выявляемые при сравнении «Лоббских анналов» со сведениями из других исторических источников. Записи за 796—885 годы являются полностью оригинальным сочинением: до 851 года анналы своё основное внимание уделяют событиям, происходившим в Западно-Франкском государстве, затем — в Срединном королевстве. Записи «Лоббских анналов» за 888—926 годы представляют собой сильно сокращённую версию «Аламаннских анналов».

Издания 
На латинском языке:
 

На русском языке:

Другие «Лоббские анналы» 
Название «Лоббские анналы» применяется и к некоторым другим историческим источникам, связанным своим происхождением с Лоббским монастырём:
 «Фрагмент „Лоббских анналов“» () — описывает события 747—870 годов, уделяя особое внимание событиям, происходившим в Льежской епархии.
 «Продолжение „Лоббских анналов“» () — описывает события 900—982 годов, особое внимание уделяя событиям в Лотарингии. В своей последней части (972—982 годы) является только перечислением мест празднования Пасхи императором Священной Римской империи Оттоном II Рыжим.
 «Лоббские анналы» () — описывают события 418—1054 годов. Начинаясь со всемирной хроники, анналы главное внимание уделяют событиям, связанным с епархиями Льежа и Камбре, а также с Лоббским монастырём, однако содержат сведения и о других регионах средневековой Европы, например, о Византии. Вариантом этих «Лоббских анналов» являются «Льежские анналы» ().
 «Продолжение „Лоббских анналов“» () — описывает события 1056—1505 годов, в основном, связанные с епархией Льежа и Лоббским монастырём.

Примечания 

Хроники Франкского государства